Molenpad (Amsterdam)
 Molenpad (Leeuwarden), een buurt in Leeuwarden
 Molenpad (Leidschendam)